Charles Dejace, Belgisch hoogleraar en politicus;
 Théo Dejace, Belgisch journalist, syndicalist en politicus;